Schickenhof ist der Ortsname von

 Schickenhof (Freihung), Ortsteil des Marktes Freihung, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schickenhof (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Schickenhof (Gemeinde Strengberg), Ortsteil von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Schickenhof (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde der Stadt Zwettl, Niederösterreich